Ротруда (Rotrude ou Chrodtrudis)  може да се отнася за:

 Ротруда от Трир (ок. 690–725), първата съпруга на Карл Мартел
 Ротруд (775-810), втората дъщеря на Карл Велики
 Ротруд (* 800), дъщеря на Лудвиг Благочестиви
 Ротруд († 889), дъщеря на Карл II Плешиви, игуменка на Андлау

Източници 

Каролинги